Beacon (álbum de Silver Apples)
 Beacon (álbum de Two Door Cinema Club)
 The Beacon Street Collection, álbum

Localidades 

 Beacon (Iowa)
 Beacon Square
 Beacon Hill Park

Desambiguações de topônimos